Adachi (district), een district van de Japanse prefectuur Fukushima
 Adachi (Tokio), een van de 23 speciale wijken van Tokio 
 Mitsuru Adachi, een Japanse mangaka